Kis Béla
Kis Béla (1924–2000) erdélyi magyar biológus, egyetemi oktató, természettudományi szakíró
Kis Béla (?) építész, műemlékvédelmi szakmérnök békéscsabai városvédő

Kiss Béla
Kiss Béla (1813–1885) okleveles gyógyszerész
Kiss Béla (1853–1925) operaénekes
Kiss Béla (1877–1915?) sorozatgyilkos
Kiss Béla (1879–1920) evangélikus lelkész
Kiss Béla (1888–1979) római katolikus egyházi író, költő
Kiss Béla (1890–1969) válogatott labdarúgó
Kiss Béla (1908–1951) helytörténész, etnográfus, zeneíró, evangélikus egyházi író 
Kiss Béla (1958) labdarúgó-játékvezető
Kiss Béla (1972) labdarúgó (Tatabánya)

hasonló nevüek
Zilahi Kiss Béla (1856–1911) újságíró